Zippy steht für:

 Zippy (Comic), US-amerikanische Underground-Comicfigur
 Zippy (Affe), Affe aus US-Film und Fernsehen der 1950er Jahre
 Snappy (Datenkompressionssoftware), früher Name